USS Pinckney (DDG-91) — 41-й эскадренный миноносец из серии запланированных к 13 сентября 2002 г. 62 эсминцев УРО типа «Арли Бёрк», строительство которых было одобрено Конгрессом США.

Боевая служба

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт корабля

Эскадренные миноносцы типа «Арли Бёрк»
Суда по алфавиту